Volition (von neulateinisch ) bezeichnet:

 Volition (Psychologie), der Prozess der Willensbildung zur Überwindung von Handlungsbarrieren; im Speziellen u. a.:
 Volition (Management), die Fähigkeit, Motive und Absichten in Ergebnisse umzusetzen
 Deep Silver Volition (vormals: Volition), ein US-amerikanischer Videospieleentwickler
 Volition (Band), eine britische Band

Siehe auch:
 Wille (Psychologie)